Вероника е женско име с латински произход.
Може да се отнася до:
 Света Вероника – християнска светица;
 Вероника – женско име;
 Вероника – бот. Великденче, род растения;
 Вероника — град в Аржентина;
 Радио „Вероника“ — радиостанция, излъчвана от София;
 Вероника (р. 1976) – българска попфолк изпълнителка;

Други 
 Косите на Вероника – съзвездие;
 „Вероника решава да умре“ — роман на Паулу Коелю;
 „Вероника Герен“ – американски филм;
 „Вероника Марс“ – американски сериал.